Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1928 го́да () — седьмой розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой турнир

Группа «Каунас»

Группа «Клайпеда»

Предварительный этап

Северный дивизион

Южный дивизион

Финал группы «Клайпеда» 
В финале КСС победил Спортверейн (Пагегяй).

Группа «Шяуляй»

Полуфинал группы «Шяуляй»

Финал группы «Шяуляй»

Финальный турнир 
 ЛДС не явился на турнир.

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1928 году
Спорт в Литве в 1928 году
Чемпионат Литвы по футболу